Round Lake (Illinois)
 Round Lake (Minnesota)
 Round Lake (Nova York)
 Round Lake Beach, vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Round Lake Heights, vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Round Lake Park, vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Little Round Lake, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wisconsin